Bredde steht für:
 Bredde (Barmen), ein Ortsteil der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Bredde (Sprockhövel), eine Hofschaft in der Stadt Sprockhövel, Nordrhein-Westfalen
 Bredde (Siebeneick), eine Hofschaft in der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen